Давіташвілі — грузинське прізвище.

Відомі носії:

 Давіташвілі Георгій Михайлович (1893—1966) — грузинський радянський актор
 Давіташвілі Євгенія Ювашівна (також знана як Джуна; * 1949) — російський екстрасенс
 Давіташвілі Коба Романович ( 1971) — лідер опозиційної (до Саакашвілі) політичної сили «Партія народу»
 Давіташвілі Мері Шалвівна ( 1924) — грузинська радянська акторка і композитор
 Нукрі Давіташвілі — грузинський радянський актор
 Олександр Давіташвілі ( 1974) — грузинський дзюдоїст, учасник «Справи грузинських борців»

Грузинські прізвища